A4 (tamanho de papel) ou ISO 216 — tamanho de papel
 Audi A4 — modelo de automóvel
 A4 (autoestrada) — autoestrada portuguesa

 McDonnell Douglas A-4 Skyhawk — modelo de avião militar produzido pela McDonnell Douglas
 A4 (míssil) — míssil balístico da Alemanha nazista, mais conhecido como V-2